Солда́тский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Фатежском районе Курской области России.

Административный центр — село Солдатское.

География 
Расположен на юго-западе района. Является самым крупным по площади сельским поселением Фатежского района. По численности населения занимает предпоследнее (6-е) место среди муниципальных образований района, а по плотности населения — последнее. Граничит с: 
 Русановским сельсоветом (на северо-востоке)
 Верхнехотемльским сельсоветом (на востоке)
 Большежировским сельсоветом (на юго-востоке)
 Курчатовским районом (на юге)
 Конышёвским районом (на юго-западе)
 Железногорским районом (на северо-западе)

История 
Образован в первые годы советской власти в составе Дмитриевской волости Фатежского уезда. В 1924 году Дмитриевская волость и Фатежский уезд были упразднены, сельсовет вошёл в состав Алисовской волости Курского уезда. С 1928 года в составе Фатежского района.

14 июня 1954 года к Солдатскому сельсовету был присоединён Сухочевский сельсовет.

Статус и границы сельсовета установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО к Солдатскому сельсовету были присоединены Любимовский, Нижнехалчанский и Шуклинский сельсоветы.

Состав сельского поселения

Население

Главы сельсовета 
Сельсовет в разное время возглавляли: 
 Игин Владимир Сергеевич
 Емельянов Павел Стефанович
 Фатьянов И. Е.
 Бильдин Николай Яковлевич
 Горбунов И. В.
 Бильдина Валентина Александровна
 Бильдин Алексей Александрович
 Мокрецова И. Е.
 Басов Николай Александрович (? — 2010)
 Горбунов Виктор Андреевич (2010)
 Сотников Александр Витальевич (2010 — настоящее время)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования
 Постановление Администрации Фатежского района

Фатежский район
Сельские поселения Курской области